Sloveens curlingteam (mannen)
Sloveens curlingteam (vrouwen)
Sloveens curlingteam (gemengddubbel)